Herz As steht für:

 Herz As (Rose), Rosensorte
 Herz As, Tagesaufenthaltsstätte der Hamburger Stadtmission
 Tatort: Herz As, deutscher Fernsehfilm von Ulrich Stark (1995)
 Herz As-Geschwader, umgangssprachlich für das Jagdgeschwader 77 der deutschen Luftwaffe

Siehe auch:
 Herz Ass, Spielkarte, siehe Spielkarte #Französisches Blatt